Barkly River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Barkly River (Queensland)
Barkly River (Macalister River), Nebenfluss des Macalister River in Victoria